Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1976 je sedmo evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 21. in 22. februarja 1976 v dvorani Olympiahalle v Münchnu, Zahodna Nemčija. Tekmovali so v 19-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1976
1976 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Šport v Münchnu